Molekulska formula -{C20H18O8}- se može odnositi na:

 8,5'-Diferulinska kiselina
 Arboreol
 Gumadiol